Nederduitse Gereformeerde Kerk (Barrydale), een kerkgebouw in Zuid-Afrika
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Beaufort-Wes), een kerkgebouw in Zuid-Afrika
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Calvinia), een kerkgebouw in Zuid-Afrika
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Dolerende), 1886-1892
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Durbanville), een kerkgebouw in Zuid-Afrika
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Franschhoek), een kerkgebouw in Zuid-Afrika
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde Kerk), 1571-1816
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Otjiwarongo), een kerkgebouw in Namibië
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Zuid-Afrika), de stroming